Bogas do Meio é uma aldeia situada na freguesia de Bogas de Cima, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, em Portugal, com 112 habitantes (2011).

Aldeias do Distrito de Castelo Branco
Fundão (Portugal)